Magic Knight Rayearth (manga), een Japanse mangaserie
 Magic Knight Rayearth (Sega Saturn), een computerspel voor Sega Saturn
 Magic Knight Rayearth (SNES), een computerspel voor Super Nintendo Entertainment System